San Clemente di Ocrida (Свети Климент Охридски, Svetí Klíment Óhridski) – monaco e scrittore bulgaro 
Kliment Ohridski – stazione della metropolitana di Sofia
3903 Kliment Ohridski – asteroide della fascia principale
Base San Clemente di Ocrida (база Свети Климент Охридски, Basa Svetí Klíment Óhridski) – base bulgara in Antartide